Prinsenpark (Apeldoorn), een park in Apeldoorn
Prinsenpark (Rotterdam), een park in Rotterdam, stadsdeel Prins Alexander
Prinsenpark (Retie), een natuurdomein in Retie